Dracqueville peut faire référence à :
 Dracqueville, ancienne commune française de la Seine-Maritime réunie en 1824 à Saint-Pierre-Bénouville ;
 Dracqueville, ancienne commune française de la Manche réunie entre 1795 et 1800 au  Mesnil-Villeman